Faustine Sternberg est une journaliste française.

Biographie 
Elle est journaliste pigiste pour Le Télégramme et Reporterre, puis devient cheffe d'édition au Poher, cofondatrice du média d'investigation Splann ! pour lequel elle réalise une enquête sur les implants contraceptifs Essure.

Elle est lauréate du prix Varenne de la presse hebdomadaire régionale en 2018.

En 2023, elle est victime, avec Erwan Chartier, de menaces de sites d'extrême droite pour un article qu'elle a publié dans Le Poher. Une manifestation a lieu en sa faveur ainsi que pour Erwan Chartier et le journal qu'il dirige.

Notes et références 

Journaliste française du XXIe siècle